Cette page recense les différentes significations (mots, codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres M, N, E.

Codes 
 MNE Monténégro, 
 selon le code alpha-3 du Monténégro (norme ISO 3166-1) ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 MNE signifie Modèle_numérique_d_élévation.

Signification des sigles 
 MNE est le sigle des Maisons de la nature et de l'environnement, comme par exemple la Maison de la nature et de l'environnement de l'Isère.

Code

MNE est le sigle de la technique de reconstruction de source Minimum Norm Estimate en Magnéto-encéphalographie et du logiciel associé.
 MNE est le sigle de Radio MNE à Mulhouse (Mulhouse Nouvelle Expérience)